Мост Конрада Аденауэра () — мосты, названные в честь первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Расположены в Германии.

 Мост Конрада Аденауэра (Ашаффенбург) — автомобильный мост через Майн в Ашаффенбурге.
 Мост Конрада Аденауэра (Бонн) — автомобильный мост через Рейн в Бонне.
 Мост Конрада Аденауэра (Вюрцбург) — автомобильный мост через Майн в Вюрцбурге.
 Мост Конрада Аденауэра (Диллинген) — автомобильный мост через Примс в Диллингене, Саар.
 Мост Конрада Аденауэра (Гисен) — автомобильный мост через Лан в Гисене.
 Мост Конрада Аденауэра (Ингольштадт) — автомобильный мост через Дунай в Ингольштадте.
 Мост Конрада Аденауэра (Китцинген) — автомобильный мост через Майн в Китцингене.
 Мост Конрада Аденауэра (Мангейм) — автомобильный мост через Рейн, соединяющий Мангейм и Людвигсхафен-на-Рейне.
 Мост Конрада Аденауэра (Марбург) — автомобильный мост через Лан в Марбурге.
 Мост Конрада Аденауэра (Мюльхайм-ан-дер-Рур) — автомобильный мост через Рур в Мюльхайм-ан-дер-Руре.
 Мост Конрада Аденауэра (Нойнкирхен, Саар) — автомобильный путепровод через железнодорожные пути в Нойнкирхене, Саар.
 Мост Конрада Аденауэра (Нюрнберг) — автомобильный мост через долину Вердер в Нюрнберге.
 Мост Конрада Аденауэра (Трир) — автомобильный мост через Мозель в Трире.
 Мост Конрада Аденауэра (Ульм) — автомобильный мост через Дунай в Ульме.
 Мост Конрада Аденауэра (Херцогенаурах) — автомобильный мост через Аурах в Херцогенаурахе.
 Мост Конрада Аденауэра (Швандорф) — автомобильный мост через Наб в Швандорфе.
 Мост Конрада Аденауэра (Эссен) — автомобильный мост через Рур в Эссене.